Рапонтикоидес Тали́ева () — растение, вид рода  семейства Астровые, или Сложноцветные. Включён в Красные книги России, Украины и Казахстана. Раньше вид относился к роду , поэтому часто встречается под прежним названием василёк Тали́ева ().

Ареал и среда обитания 
Восточнопричерноморско-прикаспийский эндемик. Произрастает на территории России — на Нижнем Дону, в Калмыкии, Самарской и Саратовской областях, Нижнем Поволжье, Заволжье и Крыму; на территории Украины — в Северном Приазовье; на территории Казахстана в северо-западных прикаспийских областях.

Предпочитает относительно сухие ковыльные, ковыльно-типчаковые и полынно-ковыльные степи, иногда встречается на солонцах и обнажениях известняка и мела.

Описание 
Многолетние растение высотой от 50 до 100 см.

Стебель ветвистый, паутинисто-опушённый. Растение либо всё, либо в нижней части покрыто редкими оттопыренными относительно длинными волосками.

Листья перисто-рассечённые, остропильчато-зубчатые.

Корзинки относительно крупные, обёртки до 3 см, наружные листочки обёртки в виде каймы. Цветки — золотисто-жёлтые. Цветёт в июне, иногда повторно в октябре.

Семена коричневые с полосками, блестящие. Плодоносит обильно.

Растёт, как правило, популяциями по 5—30 особей.

Охрана 

Включён в Красные книги следующих субъектов Российской Федерации: Белгородская область, Волгоградская область, Калмыкия, Ростовская область, Самарская область, Саратовская область, а также в Красную книгу Донецкой области Украины.

Также включен в красную книгу Республики Казахстан.

Ботаническая классификация

Синонимы 
По данным The Plant List на 2010 год, в синонимику вида входят:

Примечания

Ссылки 
 Описание вида в Красной книге Ростовской Области

Чертополоховые
Флора Евразии
Красная книга Оренбургской области